Oriesi – abitanti di Orio Canavese
Oriesi – abitanti di Orio Litta
Oriesi – abitanti di Oriolo